Кингстон-авеню:

 Кингстон-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IRT Eastern Parkway Line.
 Кингстон-авеню – Труп-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Fulton Street Line.